Hallerhaus steht für:

 Hallerhaus am Wechsel, Schutzhütte am Wechsel im Gemeindegebiet Pinggau
 Hallerhaus, ehemaliger Ortsname von Jägerhaus (Mintraching)
 Friedrich-Haller-Haus, ehemaliger Name des jetzigen Naturfreundehauses Knofeleben im Schneeberggebiet
 Hallerhaus (Biel), Wohn- und Geschäftshaus in Biel (französisch Bienne) im Kanton Bern in der Schweiz

Siehe auch:
 Reichenhaller Haus